Chalky Island ist der Name folgender Inseln:

 Chalky Island (Neuseeland), Insel von Neuseeland
 Chalky Island (Tasmanien), Insel der Furneaux-Gruppe, Tasmanien